Valerie is een meisjesnaam, ook wel gespeld als "Valery" of "Valeri". In Frankrijk en Rusland is het ook een normale jongensnaam. Het betekent dapper en moedig.

 Valerie (Monkees), een nummer van The Monkees
 Valerie (Steve Winwood), een nummer van Steve Winwood
 Valerie (The Zutons), een nummer van The Zutons
 Valerie (Mark Ronson), een nummer van Mark Ronson en Amy Winehouse
 Valerie (Amy Winehouse), een nummer van Amy Winehouse
 Valerie (film), een film uit 1957
 Valerie (televisieserie), een televisieserie ook bekend als The Hogan Family